Saint Dominique désigne plusieurs saints reconnus par l'Église catholique et/ou l'Église orthodoxe, puis par la Communion anglicane, 
 le plus connu étant le fondateur des dominicains, Dominique de Guzman (1170-1221) :

Saints de l'Église catholique et des Églises orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès présumé :

 Dominique de Brescia († vers 612), Domenico, évêque de Brescia en Lombardie ; célébré le 20 décembre. 
 Dominique de Cordoue († 984), martyr à Cordoue en Andalousie avec ses compagnons, lors des persécutions des Maures ; célébré le 31 janvier.

Et aussi :
 Dominique († ?), un des martyrs d'Afrique ; célébré le 29 décembre en Orient.

Saints et bienheureux de l'Église catholique 

 Dominique de Silos (1000-1073), bénédictin ; célébré le 20 décembre.
 Dominique l'Encuirassé (-1060), ermite dans les déserts de Montefeltro au milieu des Apennins ; célébré le 14 octobre.
 Dominique de la Chaussée, (1019-1109) ; célébré le  . 
 Dominique de Guzmán (1175-1221), fondateur de l'ordre des Prêcheurs (dominicains) ; célébré le 8 août.
 (), dominicain vénéré à  en Aragon ; célébré le .
Dominique Spadafora (1450-1521) dominicain ; fêté le 
 Dominique Collins (1566-1602), bienheureux jésuite, martyr à Youghal en Irlande ; célébré le 31 octobre. 
  (1589-1633), dominicain martyr à Nagasaki ; célébrés le 14 août. 
 (1765-1838), dominicain espagnol, évêque-coadjuteur martyr ; célébré le 25 juin.
Dominique Lentini (1770-1828), prêtre italien ; fêté le 25 février.
Dominique Barberi (1792-1849), passionniste italien ; fêté le 27 août.
 Dominique Nguyên Van Hanhnt (-1838), prêtre martyr à Nam Dinh au Tonkin (Vietnam) sous l'empereur Minh Mang ; célébrés le .
 Dominique-Nicolas Dinh Dat (-1839), soldat martyr à Nam Dinh au Tonkin (Vietnam) sous l'empereur Minh Mang ; célébré le 18 juillet. 
 Dominique Trach Doai (-1843), prêtre dominicain et martyr à Nam Dinh au Tonkin sous l’empereur Minh Mang ; célébré le 18 septembre.
 Dominique Savio (1842-1857), jeune disciple de Jean Bosco ; célébré le 9 mars.
 Dominique Cam (-1859), prêtre et martyr au Tonkin.
 Dominique Tori (-1862), père de famille et pêcheur, martyr au Tonkin, sous l’empereur Tu Duc ; célébrés le 5 juin.
Dominique Huyen (-1862), père de famille martyr au Tonkin, sous l’empereur Tu Duc ; célébrés le 5 juin.
 Dominique Nguyen (-1862), médecin martyr au Tonkin ; célébrés le 16 juin. 
 Dominique Nhi (-1862) martyr au Tonkin ; célébrés le 16 juin.
 Dominique Mao (-1862) martyr au Tonkin ; célébrés le 16 juin.
 Dominique du Saint-Sacrement (1901-1927) prêtre trinitaire espagnol, fêté le 8 avril.

Saints des Églises orthodoxes

Références

Voir aussi 
 , femmes reconnues comme saintes par la Communion anglicane, l'Église catholique romaine ou l'Église orthodoxe.